

События 

 8 января — правительство США запретило экспорт оружия и военного снаряжения в Испанию, где идёт гражданская война.
 20 января — Франклин Делано Рузвельт вступил в должность президента США на второй срок.
 5 февраля — Валентина Хетагурова публикует в газете «Комсомольская правда» призыв к советским девушкам переселяться на Дальний Восток. Начало Хетагуровского движения.
 11 февраля — с конвейера Сталинградского тракторного завода сошёл первый советский гусеничный трактор СТЗ-НАТИ.
 27 февраля — по делу Николая Бухарина и Алексея Рыкова, арестован 4-й Нарком связи СССР Алексей Рыков и бывший член Политбюро ЦК ВКП(б) Николай Бухарин.

 8 марта — 23 марта — гражданская война в Испании: Гвадалахарская операция.
 13 марта:
 Северо-Кавказский край преобразован в Орджоникидзевский край.
 Президент Боливии полковник Хосе Давид Торо издал декрет о национализации всей собственности компании Standard Oil.
 14 марта — принята новая конституция Азербайджанской ССР.
 19 марта — опубликована энциклика Папы Римского Пия XI «Divini Redemptoris», которая призывала к борьбе против коммунистов и запрещала католикам какое-либо сотрудничество с ними (п. 58 энциклики). В энциклике утверждалось (пп. 18, 20), что «бич коммунизма» «творит ужасы (…) в больших районах Испании», где «в меру возможностей, каждая церковь и каждый монастырь подверглись разрушению» и католиков «почти ежедневно убивают по одному тому обвинению, что они добрые христиане или по меньшей мере противостоят безбожному коммунизму».
 7 апреля — впервые в истории воздухоплавания дирижаблем управляет женский экипаж. Полёт проходил на дирижабле СССР В-1. Командир экипажа — В. Ф. Дёмина.
 21 апреля:
 премьера «Анны Карениной» во МХАТе отмечается специальным сообщением ТАСС, как событие государственной важности.
 утверждён новый герб Украинской ССР, действовавший до 1949 года.
 26 апреля — германский легион «Кондор» в ходе многочасовой бомбардировки разрушил испанский город Гернику в стране Басков. Герника стала символом бессмысленного уничтожения мирных жителей и исторических памятников.
 6 мая — в Лейкхорсте под Нью-Йорком потерпел катастрофу германский дирижабль «Гинденбург» погибло 36 человек.
 12 мая — коронация Георга VI, короля Великобритании в 1936—1952 гг., отца Елизаветы II.
 21 мая — начала свою работу первая дрейфующая экспедиция «Северный полюс».
 22 мая — в Куйбышеве арестован маршал СССР Михаил Тухачевский.
 25 мая — открытие Всемирной выставки в Париже. Советский павильон украшен скульптурной группой «Рабочий и колхозница» скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана.
 3 июня — в Шато-де-Канде (Франция) состоялась свадьба отрёкшегося от престола короля Англии Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон.
 4 июня — первая удачная операция северокорейских партизан под предводительством Ким Ир Сена близ Почхонбо.
 11 июня — завершился процесс по т. н. «делу Тухачевского». Обвиняемые: Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский, командарм 1-го ранга, И. Э. Якир, командарм 1-го ранга И. П. Уборевич, Р. П. Эйдеман, А. И. Корк, Б. П. Фельдман, В. М. Примаков и комкор В. К. Путна были приговорены к смертной казни и в ночь на 12 июня расстреляны.
 Усиление широкомасштабных репрессий командного состава РККА (1937—1938).
 18 июня — 20 июня — первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США). Экипаж: Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков.
 20 июня — Гражданская война в Испании: группа агентов НКВД похитила и убила Андреса Нина, лидера коммунистической партии POUM.
 20 июня — Челябинский тракторный завод начал серийный выпуск первого советского дизельного трактора С-65.
 7 июля — вторжение японских войск в Китай, начало японо-китайской войны (1937—1945). Захват японцами Пекина и Тяньцзиня.
 13 июля — военный переворот в Боливии. К власти приходит подполковник Херман Буш Бесерра.
 29 июля — достигший совершеннолетия Фарук I вступил в свои конституционные полномочия и был коронован как король Египта.
 30 июля — издан Приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов».
 10 августа — основана компания Canon.
 12 августа — старт трансарктического перелёта самолёта ДБ-А с бортовым номером Н-209 с экипажем во главе с Героем Советского Союза Сигизмундом Леваневским (пропал без вести 13 августа).
 16 августа — на юге и юго-востоке Польши начинается крестьянская забастовка. Подавлена 25 августа.
 21 августа:
 Постановление № 1428—326сс Совета Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальне-Восточного края». Подписи: Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов. Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. Сталин. Постановление положило начало депортации около 172 000 корейцев.
 Заключён договор о ненападении между гоминьдановским Китаем и СССР. В Китай направлена советская военная помощь для борьбы с Японией.
 13 сентября — Азово-Черноморский край разделён на Краснодарский край и Ростовскую область.
 14 сентября — СССР, Великобритания, Франция, Турция, Греция, Югославия, Румыния, Болгария и Египет подписали Нионское соглашение о защите судов государств, не участвующих в войне в Испании.
 16 сентября — Мамадали Курбанов назначен председателем СНК Таджикской ССР.
 22 сентября — созданы Каменец-Подольская область, Житомирская область и Николаевская область Украинской ССР.
 23 сентября:
 Северная область разделена на Архангельскую и Вологодскую области.
 На пленуме ЦК КП(б) Армении А. С. Аматуни освобождён от обязанностей первого секретаря ЦК. И. о. первого секретаря ЦК КП(б)А избран Г. А. Арутинов.
 Гоминьдан заявил об установлении сотрудничества с Коммунистической партией Китая в антияпонской борьбе.
 26 сентября — упразднена Восточно-Сибирская область. Вместо неё создана Иркутская область с центром в Иркутске и восстановлена Читинская область с центром в Чите, к которой присоединена упразднённая Зейская область Дальневосточного края. Образован Агинский Бурятский автономный округ.
 27 сентября — убит последний балийский тигр. Взрослая самка была убита в западной части острова Сумбар Кама.
 28 сентября — Западно-Сибирский край разделён на Алтайский край и Новосибирскую область.
 4 октября — дирижабль СССР-В6 (Осоавиахим) установил мировой рекорд по продолжительности полёта —130 часов 27 минут.
 11 октября — открылся двухдневный пленум ЦК ВКП(б). Пленум избрал Народного комиссара внутренних дел СССР Н. И. Ежова кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
 25 октября — принята конституция Аджарской АССР.
 5 ноября — расстрелян по приговору особой тройки НКВД иерей Владимир Московский (Амбарцумов), впоследствии прославленный в лике святых, священномученик.
 18 ноября — к Антикоминтерновскому пакту между Германией и Японией присоединилась Италия.
 25 ноября — Особой тройкой НКВД Ленинградской области приговорён к высшей мере наказания крупнейший русский религиозный философ и учёный свящ. П. А. Флоренский; расстрелян 8 декабря.
 5 декабря — захват японцами китайской столицы Нанкина.
 29 декабря — король Египта Фарук I отправил в отставку националистическое правительство партии Вафд во главе с Мустафой Наххасом. Премьер-министром назначен Мухаммед Махмуд.

Без точных дат 
 Джон Винсент Атанасов начинает работу над компьютером Атанасова — Берри (АВС), который впоследствии будет официально признан первой электронно-вычислительной машиной.
 Жорж Бошам запатентовал первую в мире электрогитару, т. н. «сковородку».
 В Москве открыта первая автоматическая закусочная, оснащённая современным американским оборудованием.
 В Московской городской телефонной сети начала работать «служба точного времени».

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Авиация

Общественный транспорт

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Чан Кайши, Председатель Исполнительного Юаня Китайской Республики; Сун Мэйлин, китайский политический деятель, жена Чан Кайши.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1937 году

Январь 
 2 января — Мариэтта Чудакова, российский литературовед, историк, критик, писательница, мемуарист, общественный деятель (ум. в 2021).
 14 января — Михаил Борисович Лейтман, советский, израильский учёный и изобретатель (ум. в 2002).
 20 января — Минтимер Шаймиев, российский политик, многолетний президент Татарстана.
 30 января — Ванесса Редгрейв, британская киноактриса.
 30 января — Борис Спасский, советский и французский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам.
 31 января — Филип Гласс, американский композитор-минималист.

Февраль 
 31 января — Регимантас Адомайтис, советский и литовский актёр.
 19 февраля — Борис Пуго, советский политический деятель, член ГКЧП (ум. в 1991).
 21 февраля — Харальд V, король Норвегии с 1991 года.
 25 февраля — Егор Строев, советский и российский политик, 2-й председатель Совета Федерации.
 28 февраля — Тюленев Виталий Иванович (ум. 1997), русский советский живописец и график, Заслуженный художник Российской Федерации.

Март 
 2 марта — Абдель Азиз Бутефлика, президент Алжира в 1999—2019 годах (ум. в 2021).
 4 марта — Юрий Сенкевич, российский учёный-медик, многолетний ведущий передачи «Клуб путешественников» (ум. в 2003).
 6 марта — Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.
 12 марта — Зураб Соткилава, советский, российский и грузинский оперный певец (ум. в 2017).
 13 марта — Маканин, Владимир Семёнович, советский и российский писатель, поэт и прозаик (ум. в 2017).
 15 марта — Валентин Распутин, советский и российский писатель (ум. в 2015)
 15 марта — Кудайбергенов Капа, казахский учёный-медик, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Актюбинского мединститута в 1970—1983 годах, (ум. в 1995).
 21 марта — Фредерик Уильям Кваси Акуффо, военный и политический деятель Ганы, генерал-лейтенант, председатель Высшего военного совета и глава государства в 1978—1979 годах (расстрелян 1979).
 22 марта — Анджело Бадаламенти, американский пианист и кинокомпозитор.
 25 марта — Мария Пахоменко, советская и российская эстрадная певица. Народная артистка России (1998) (ум. в 2013).

Апрель 
 10 апреля — Белла Ахмадулина, советская и российская поэтесса, (ум. в 2010).
 12 апреля — Игорь Волк, советский космонавт (ум. в 2017).
 18 апреля — Вениамин Александров, советский хоккеист, олимпийский чемпион (ум. в 1991).
 18 апреля — Светлана Немоляева, советская и российская актриса.
 22 апреля — Джек Николсон, американский актёр, сценарист и режиссёр.
 28 апреля — Саддам Хусейн, президент Ирака в 1979—2003 (ум. в 2006).

Май 
 12 мая — Джордж Карлин, американский комик в жанре стэнд-ап (ум. в 2008).
 13 мая — Роджер Желязны, американский писатель-фантаст (ум. в 1995).
 21 мая — Софико Чиаурели, советская и грузинская актриса (ум. в 2008).
 22 мая — Виктор Понедельник, советский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 (ум. в 2020).
 25 мая — Аугусто Сикаре, аргентинский изобретатель, инженер и авиаконструктор (ум. в 2022).
 27 мая — Андрей Битов, советский и российский писатель (ум. в 2018).
 30 мая — Джордж Цвейг, американский физик и нейробиолог, предположил гипотезу существования кварков.
 30 мая — Ефим Кациров, советский и российский актёр.
 30 мая — Александр Демьяненко, советский и российский актёр (ум. в 1999).

Июнь 
 1 июня — Колин Маккалоу, австралийская писательница, прославившаяся романом «Поющие в терновнике» (ум. в 2015).
 1 июня — Морган Фримен, американский актёр.
 4 июня — Элеонора Прохницкая, советская и российская актриса.
 16 июня — Симеон II, последний царь Болгарии.
 18 июня — Виталий Жолобов, советский космонавт.
 20 июня — Николай Дроздов, советский и российский учёный-зоолог, многолетний ведущий передачи «В мире животных».
 23 июня — Мартти Ахтисаари, президент Финляндии в 1994—2000 годах.
 25 июня — Альберт Леонидович Филозов, советский и российский актёр театра и кино (ум. 2016).
 25 июня — Наваф I, эмир Кувейта с 2020 года
 26 июня — Кутафин, Олег Емельянович, российский специалист в области конституционного и муниципального права России, академик РАН (ум. в 2008).
 27 июня — Галимзян Хусаинов, советский футболист, левый нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (ум. в 2010).

Июль 
 6 июля — Владимир Ашкенази, советский и исландский пианист и дирижёр.
 21 июля — Эдуард Стрельцов, советский футболист, олимпийский чемпион (ум. в 1990).
 28 июля — Виктор Мережко, советский и российский сценарист, режиссёр и актёр (ум. в 2022).
 31 июля — Эдита Пьеха, советская и российская певица.

Август 
 8 августа — Дастин Хоффман, американский актёр, продюсер.
 10 августа — Анатолий Собчак, российский политический деятель времён «перестройки», первый мэр Санкт-Петербурга (ум. в 2000).
 20 августа — Андрей Кончаловский, российский режиссёр и сценарист.
 26 августа — Геннадий Янаев, советский партийный и государственный деятель, Вице-президент СССР, председатель ГКЧП (ум. в 2010).

Сентябрь 
 11 сентября — Томас Венцлова, литовский поэт и литературовед.
 11 сентября — Иосиф Кобзон, советский и российский певец (ум. в 2018).
 18 сентября — Алла Покровская, советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр (ум. в 2019).
 17 сентября — Рудольф Панков, советский и российский актёр.
 26 сентября — Валентин Павлов, премьер-министр СССР, член ГКЧП (ум. в 2003).
 29 сентября — Инга Андроникова, советский этнограф-цыганолог (ум. в 1994).
 30 сентября — Юрий Маслюков, председатель Госплана СССР, Первый зам. Председателя Правительства РФ (ум. в 2010).
 30 сентября — Валентин Сильвестров, советский и украинский композитор.

Октябрь 
 11 октября — Бобби Чарльтон, английский футболист, чемпион мира.
 30 октября — Клод Лелуш, французский кинорежиссёр.

Ноябрь 
 6 ноября — Вадим Бакатин, советский государственный деятель (ум. в 2022).
 17 ноября — Эдуард Зарембо, советский и белорусский футболист (ум. в 2012).
 24 ноября — Никола Георгиев, болгарский литературовед, культуролог (ум. в 2019).
 26 ноября — Борис Борисович Егоров, советский врач и космонавт (ум. в 1994).

Декабрь 
 10 декабря — Сергей Аверинцев, выдающийся советский и российский филолог (ум. в 2004).
 21 декабря — Джейн Фонда, американская актриса, модель, писательница, продюсер, общественная активистка и филантроп.
 21 декабря — Виктор Геращенко, российский финансист.
 22 декабря — Эдуард Успенский, советский и российский писатель, автор детских книг (ум. в 2018).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1937 году
 10 января
 Пётр Залуцкий, российский революционер, советский партийный и государственный деятель (расстрелян).
 Ивар Смилга, советский политический, государственный и партийный деятель, экономист (расстрелян).
 1 февраля
 Николай Муралов, российский революционер, советский военный деятель (расстрелян).
 Леонид Серебряков, советский партийный и государственный деятель (расстрелян).
 18 февраля — Серго Орджоникидзе, революционер-большевик, видный советский государственный и партийный деятель (застрелился).
 13 марта — Николай Глебов-Авилов, российский революционер, советский государственный деятель, первый народный комиссар почт и телеграфов (расстрелян).
 15 марта — Говард Лавкрафт, американский писатель-фантаст.
 17 марта — Джозеф Чемберлен, британский политик.
 27 апреля — Антонио Грамши, итальянский философ, журналист и политический деятель; основатель и руководитель Итальянской коммунистической партии и теоретик марксизма.
 30 апреля — Никифор (Асташевский), первый митрополит Новосибирский.
 23 мая — Джон Дэвисон Рокфеллер, американский предприниматель, филантроп, первый долларовый миллиардер в истории человечества.
 31 мая — Ян Гамарник, советский военачальник, государственный и партийный деятель (застрелился).
 12 июня
 Михаил Тухачевский, советский военный деятель, военный теоретик, Маршал Советского Союза (расстрелян).
 Иероним Уборевич, советский военный и политический деятель (расстрелян).
 Иона Якир, советский военный деятель (расстрелян).
 Август Корк, советский военный деятель (расстрелян).
 19 июня — Джеймс Барри, шотландский писатель, создатель Питера Пэна.
 11 июля — Джордж Гершвин, американский композитор.
 21 июля — Амелия Эрхарт, американская лётчица, пропала без вести во время кругосветного перелёта в центральной части Тихого океана в районе острова Хауленд.
 29 июля — Сергий (Васильков), архиепископ Новосибирский, расстрелян.
 21 августа — Артур Артузов, видный деятель советских органов государственной безопасности, один из основателей советской разведки и контрразведки (расстрелян).
 2 сентября — Пьер де Кубертен, организатор Олимпийских игр современности.
 10 сентября — Сергей Сырцов, советский партийный и государственный деятель, председатель СНК РСФСР в 1929—1930 годах (расстрелян).
 20 сентября
 Лев Карахан, российский революционер, советский дипломат (расстрелян).
 Иван Теодорович, российский революционер, советский государственный деятель, историк революционного движения, первый народный комиссар продовольствия РСФСР (расстрелян).
 27 сентября — Алихан Букейханов, казахский общественный и политический деятель. Лидер партии «Алаш» (расстрелян).
 11 октября — Григорий Гуркин, алтайский художник (расстрелян).
 19 октября — Эрнест Резерфорд, британский физик, лауреат Нобелевской премии.
 20 октября — Иван Акулов, советский партийный и государственный деятель, первый Прокурор СССР (расстрелян).
 26 октября — Александр Догадов, советский государственный, партийный и профсоюзный деятель (расстрелян).
 30 октября — Владимир Милютин, советский государственный деятель, первый народный комиссар земледелия РСФСР, последний нарком—управляющий Центрального статистического управления СССР (расстрелян).
 3 ноября — Марк Вороной, украинский поэт, переводчик (расстрелян).
 5 ноября — Болеслав Лесьмян, польский поэт (род. 1877).
 5 ноября — Владимир Московский (Амбарцумов), священномученик (род. 1892).
 9 ноября — Рамсей Макдональд, британский политик.
 27 ноября
 Даниил Сулимов, Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР в 1930—1937 годах (расстрелян) (род. 1891).
 Иван Москвин, российский революционер, большевик; советский партийно-государственный деятель (расстрелян) (род. 1890).
 2 декабря — Хосе Комас-Сола, испанский астроном.
 4 декабря — Иоасаф (Жевахов), епископ Могилёвский, канонизирован Русской Православной церковью (расстрелян).
 11 декабря — Ян Анвельт — эстонский писатель и революционер, глава правительства Эстляндской трудовой коммуны в 1918 году (расстрелян).
 16 декабря — Авель Енукидзе, российский революционный, советский государственный и политический деятель (расстрелян).
 20 декабря — Эрих Людендорф, немецкий генерал.
 21 декабря — Фрэнк Келлог, американский политик.
 22 декабря — Василий Ягодин, протоиерей, святой Русской православной церкви, причислен к лику святых как священномученик в 2000 году (расстрелян).
 28 декабря — Морис Равель, французский композитор.

Нобелевские премии 
 Физика — Клинтон Джозеф Дэвиссон и Джордж Томсон — «За экспериментальное открытие дифракции электронов на кристаллах».
 Химия — Уолтер Норман Хоуорс «За исследования углеводов и витамина C». Пауль Каррер «За исследование каротиноидов и флавинов, а также за изучение витаминов A и B2».
 Медицина и физиология — Альберт Сент-Дьёрди «За открытия в области процессов биологического окисления, связанные в особенности с изучением витамина C и катализа фумаровой кислоты».
 Литература — Роже Мартен дю Гар «За художественную силу и правду в изображении человека и наиболее существенных сторон современной жизни».
 Премия мира — Роберт Сесил «В ознаменование заслуг перед Лигой Наций».

См. также

Примечания